Rozières kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Rozières-sur-Crise, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Rozières-en-Beauce, departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire, 
 Rosières, Oise, departementet Oise i regionen Hauts-de-France,